Eva van Nassau-Beilstein (-1575), dochter van Hendrik IV van Nassau-Beilstein.
 Eva van Nassau-Beilstein (-1579), dochter van Johan II van Nassau-Beilstein.